Lamont kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lamont (Californië)
Lamont (Iowa)
Lamont (Oklahoma)
Lamont (Washington)

Het is tevens een gehucht in Kluisbergen, Oost-Vlaanderen, ten oosten van de dorpskern van Kwaremont.